Atrichops är ett släkte av tvåvingar. Atrichops ingår i familjen bäckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäckflugor
Atrichops